Olga Hannoverská (Olga Adelaida Luisa Marie Alexandrina Anežka; 11. července 1884, Gmunden – 21. září 1958, Gmunden) byla nejmladší dcerou korunního prince Ernesta Augusta Hannoverského (1845–1923) a jeho manželky Thyry Dánské (1853–1933), nejmladší dcery krále Kristiána IX. (1818–1906) a Luisy Hesensko-Kasselské (1817–1898). Olga také byla prapravnučkou britského krále Jiřího III.

Princezna Olga bydlela s rodinou v Gmundenu a zůstala po celý život neprovdána. V roce 1958, krátce před Olžinou smrtí, pojmenovali její synovec Arnošt August ses svou manželkou Ortrud svou dceru na Olžinu počest jménem Olga. Olga zemřela 21. září ve věku 74 let ve svém domě Hubertihaus v Gmundenu.

Tituly a oslovení 
 11. července 1884 – 21. září 1958: Její královská Výsost'' princezna Olga Hannoverská, vévodkyně brunšvicko-lüneburská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 11. července
Narození v roce 1884
Narození v Gmundenu
Úmrtí 21. září
Úmrtí v roce 1958
Úmrtí v Gmundenu
Britské princezny
Hannoverské princezny
Ženy